Ива́н Баку́лин:
 Бакулин, Иван Иванович (1900—1942) — Герой Советского Союза.
 Бакулин, Иван Николаевич (1906—1963) — советский дипломат.